Gu Achi bezeichnet:

 Gu Achi Peak, einen Berg in Arizona, Vereinigte Staaten
 Gu Achi Wash, einen Fluss in Arizona, Vereinigte Staaten